Ovidiu Moceanu (n. 17 februarie 1949, Copru, Cluj) este un profesor universitar, în cadrul Facultății de Litere a Universității Transilvania din Brașov.

Educație 
Liceul Lupeni (1961-1966)
Licențiat în Filologie la Cluj (1971)
Licențiat în Teologie la Sibiu (2002)
Doctor în filologie (1997)

Operă

Studii și eseuri
Experiența lecturii. “Aula”, Brașov, 1997
Visul și Împărăția. O teologie a visului. Cu o prefață de Preot Ioan Bizău, “Antim”, Cluj, 1998
Visul și literatura. “Paralela 45”, Pitești, 1999 (Colecția “Deschideri”, seria “Universitas”)
Visul și literatura, Ediția a doua, “Paralela 45”, Pitești, 2002 (Colecția  Deschideri”, seria “Literatură comparată”)
Sensuri fundamentale, “Paralela 45”, Pitești, 2001 (Colecția “Cartea religioasă”, seria “Studii teologice”)
Literatura română veche, Editura Universității “Transilvania”, Brașov, 2002
Literatura română la începutul secolului al XX-lea (1900-1918)
Reviste, curente și direcții literare. Editura Universității “Transilvania”, Brașov, 2002
Teologie și filologie. Andrei Șaguna vs. Ion  Heliade Rădulescu, “Paralela 45”, Pitești, 2003 (Colecția “Cartea religioasă”, seria “Destin”)
Literă și duh , “Paralela 45”, Pitești, 2003 (Colecția “Cartea religioasă”, seria “Destin”)
Cu Hristos prin Babilon, Nemira, București, 2004
Cuvinte și cărți, Ed. Universității „Transilvania”, Brașov, 2006
Disciplina lecturii, Ed. Universității "Transilvania", Brașov, 2010
Tratatul despre vis, "Casa Cărții de Știință", Cluj-Napoca, 2012
Cronologie literară românească, „Casa Cărții de Știință”, „Cluj Napoca”, 2014
Sens unic. Interviuri, Ed. „Tracus Arte”, București, 2016

Lucrări didactice 
Limba română (compendiu).Vol. I (Ortografie, fonetică, vocabular, morfologie). Ed. “Orientul Latin”, Brașov, 1991; vol. II (Sintaxa), Ed. “Orientul Latin”, Brașov, 1992
Limba română (compendiu), Ediția a II-a , Ed. “Vlasie”, Pitești, 1994
Limba română (compendiu), Ediția a III-a, revăzută și adăugită, “Aula”, Brașov, 1998
Limba română (compendiu), Ed. a IV-a, revăzută și adăugită, “Aula”, Brașov, 2002
Teste de limba română, Editura “Diamondia”, Cluj-Napoca, 1995
Lecturi particulare. Schițe, povești, nuvele și snoave. Antologie și note bibliografice de Ovidiu Moceanu, Ed. “Akia”, Brașov, 1993.
Limba română (compendiu), Ed. a V-a, revăzută și adăugită, "Aula", Brașov, 2011.

În colaborare 
Dicționar de personaje literare, Brașov, S.S.F., 1987, v. și ed. 1992.
Dicționar de personaje literare, Ed. "Orientul Latin" (Brașov) și Ed. "Universitas" (Chișinău), 1993.
Dicționar de personaje literare (coordonator Florin Șindrilaru), Ediția a II-a și a III-a, “Paralela 45”, 1998
Dicționar de personaje literare din proza și dramaturgia românească, Ed. a IV-a revăzută și adăugită, cu o prefață de prof. univ. dr. Paul Cornea, vol. I și II, “Paralela 45”, Pitești, 2002 (Colecția “Dicționarele Paralela 45”).
Dicționar de poezie românească Brașov, Ed. "Orientul Latin", 1992.
Dicționar de proză românească Brașov, Centrul editorial "Coresi", S.S.F., 1991.
Istoria didactică a literaturii române (coord. Gh. Crăciun), Ed. Magister /Aula, 1998
Istoria literaturii române din perspectivă didactică, vol. I (clasa a X-a).Proza (coord. Caius Dobrescu), Ediția I, Ed. “Paralela 45”, Pitești, 2000.
Istoria literaturii române din perspectivă didactică, vol. I (clasa a X-a).
Proza(coord. Caius Dobrescu), Ed. a II-a, Ed. “Paralela 45”, Pitești, 2002
Mari teme literare .Dicționar-antologie de texte pentru clasa a IX-a, vol. I-III, Ediția I, “Paralela 45”, Pitești, 2000
Mari teme literare .Dicționar-antologie de texte pentru clasa a IX-a, vol. I-III, Ediția a II-a, “Paralela 45”, Pitești, 2002
Proza românească.Antologie de texte comentate. Clasa a X-a. “Paralela 45”, Pitești, 2002.
Liviu Rebreanu după un veac. O carte gândită și alcătuită de Mircea Zaciu, Cluj - Napoca, "dacia", 1985, p. 467 și urm.
Portret de grup cu Ioana Em. Petrescu. Volum realizat de Diana Adamek și Ioana Bot, Cluj, "Dacia", 1991, p. 45 și urm.
Poezia română postbelică. Metode de lectură, texte, analize, întrebări, exerciții și teme  (coord. Andrei Bodiu, Caius Dobrescu), Editura Univ. „Transilvania”, Brașov, 2005.

Proză 
O privire spre Ioan, "Dacia", Cluj-Napoca" 1983 (volum de debut)
Fii binevenit, călătorule, "Dacia", Cluj-Napoca, 1986
Ordinul Bunei Speranțe, "Dacia", Cluj-Napoca, 1989
Impăratul Iubirii, "Dacia", Cluj-Napoca,1994
Povestiri cu ușa deschisă, "Aula", Brașov, 2009
Spovedania, "Casa Carții de Știință", Cluj-Napoca, 2012
Ordinul Bunei Speranțe, ed. II, Ed. „Tracus Arte”, Buc., 2015

Premii 
 Premiul „Liviu Rebreanu”, PROZĂ, Bistrița, 1983
 Premiul Filialei Brașov a Uniunii Scriitorilor, 1993
 Premiul Asociației Scriitorilor din Cluj-Napoca pentru volumul „Împăratul iubirii”, 1994
 Premiul „Paula” pentru proză, 1994
 Premiul „Liviu Rebreanu” pentru romanul Spovedania, 2013
 Premiul „Vasile Conta” al Academiei Române pentru Tratatul despre vis, 2014

Distincții 

Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler (2004).

Referințe critice 
Academia Română, ''Dicționarul cronologic al romanului românesc de la origini până la 1989', Ed. Academiei Române, Buc., 2004, p. 1087 și p. 1162.
Academia Română, Dicționarul general al literaturii române, vol. L-O, Buc., Ed.Univers Enciclopedic, 2005, p. 413 și urm.
Bodiu, Andrei și Rodica Ilie (coordonatori), Viață și literatură. Ovidiu Moceanu la 65 de ani, Editura Universității „Transilvania”, 2014.
Mircea Bențea, Exerciții de supraviețuire, în vol.Arhipelagul prozei, Bibl. rev. „Familia”,1995, pp. 161–165.A.I.Brumaru, Privire spre celălalt, “Astra”, l983, nr.10, p. 6.
Simion Bărbulescu, Mirabila poveste, în „Astra”, 1986, nr. 8, p. 9.
Benga (Creangă), Raluca, Ioan, în O istorie a prozei și dramaturgiei românești, vol. 2, "Casa Cărții de Știință" și "Paralela 45", 2011, pp. 848–849
Benga (Creangă) Raluca, Roșcovanu, ibidem, pp. 850–851
Bodiu, Andrei, Vindecarea, în "Transilvania", 2012, nr. 10, pp. 56–58
A.I.Brumaru, Duh și literă în lucrarea scriitorului, „Cotidianul Obiectiv”, 2003, nr. 493, 7 iulie, p. 6
A. I. Brumaru, În spatele ușilor deschise, în „Astra”, serie nouă, anul IV (XLIII), nr. 31 (318), p. 13.
 Clujul literar (1900-2005). Dicționar ilustrat alcătuit de Irina Petraș, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2005, p. 82.
Boris Crăciun și Daniela Crăciun-Costin, Dicționarul scriitorilor români de azi (din România, Basarabia, Bucovina de Nord, Banatul Sârbesc, Europa occidentală, Israel, America), Ed. „Porțile Orientului”, 2011, p. 333.
Cubleșan, Constantin, Romanul credinței, în "Steaua", 2012, nr. 7-8, p. 66.
Dora Deniforescu, Mântuirea prin literatură, în „Astra”, 2014, nr. 3-4, p. 22.
Mircea Dinutz, O pledoarie patetică, “Luceafărul”, 8 iulie l989, p. 6.
Gh. I. Drăgulin, Pr. Prof. Univ. dr., Dicționar bio-bibliografic. Teologi ortodocși români și străini- sec. XIX-XXI, Ed. Proxima, Buc., 2011, pp. 300–303.
Serafim Duicu, Privind lucrurile prin amintirea despre ele, “Vatra”, l986, nr. 12, p. 5 și 15.
Enciclopedia Ortodoxiei  românești, Ed. Inst. Biblic și de Misiune Ortodoxă, Buc., 2010, p. 403 și urm.
Fotiade, Ramona, Teritoriul amneziei, „Amfiteatru”, an XX (1986), nr. 7, p. 2.
Goia, Eugen, Mărturii despre părintele Dometie, [în] „Credința străbună”, anul XIX (2009), nr. 6 (279), iunie, p. 19.
Grigore, Paul, Sugestia labirintului, [în] Vocația luminii, Paralela 45, Pitești, 1999, pp. 117–123.
Haș, P. M. , Eminescu și cultura chewing-gum, [în] „Adevărul”, 1995, joi, 17 sept., p. 2.
Ilie Rodica, Cum să citim o cronologie?, în „Astra”, serie nouă, 2015, nr. 1-2, p. 32.
Ioan Holban, Recursul la realitate, ”Cronica”, l984, nr. 12, p. 4
Ioan Holban, Adunarea și scăderea, “Cronica”, 1984, 6 ian., p. 5.
Ioan Holban, A doua carte, “Cronica”, 1986, nr.43, p. 4.
Ioan Holban, Exerciții de intuiție, „Cronica”, l989, nr.29, p. 4.
Ion Itu, Peisaj cu ibiși albaștri, în vol.Cronici de tranziție, Ed.”Orientul Latin”, 2002
Iulian Boldea, Calea spre sine, în „Vatra”, 2015, nr. 3-4, p. 179.
Lörinczi Francisc Mihai, Hergheliile sufletelor – povestire în povestire, în „Cetatea literară” (Cluj), 2009, sept.-oct., pp. 34–38.
Lefter, Ion Bogdan, Romanian writers of the ‘80s and ‘90s. A Concise Dictionary, Paralela 45, 1999, pp. 183-184.
Măran, Dorin, Radiografie sentimentală, [în] „SLAST”, an VII (1987), nr. 40, 3 oct., p. 5.
Valentin F.Mihăescu, Resurecția prozei scurte, „Luceafărul”, 1979, nr.13, p. 3
Cornel Moraru, Recursul la real, în vol.Obsesia credibilității, EDP, l996, pp. 55–60.
Cornel Moraru, O sfidare a limitelor, „Viața Românească”, 2001, nr.1-2, pp. 208–210.
Műller, Cristina, Două stiluri, [în] „Amfiteatru”, 1989, nr. 9 (sept.), p. 6.
Cornel Munteanu, Ovidiu Moceanu. O privire spre Ioan, “Steaua”, 1984, nr. 4, p. 56.
Cornel Munteanu, Ovidiu Moceanu. Fii binevenit, călătorule, “Steaua”, l986, nr.7, p. 50
Cornel Munteanu, Ordinul Bunei Speranțe,”Steaua”, l989, iulie, p. 53.
Muntean, Cristian Pr., Visul și Împărăția, [în] „Telegraful Român”, anul 155 (2007), nr. 9-12, 1-15 martie, p. 4.
 Alina Mihaela Orlea, Literă și Duh, „Observatorul cultural”, 2004, martie, nr. 212
Liviu Petrescu, Exerciții parodice, „Steaua”, l994 , nr.9, p. 26 și urm.
Roxana Răcaru, Literatură cu vise, „România literară”, 2002, nr. 47, p. 4 și urm.
Sasu, Aurel (coord.), Dicționarul biografic al literaturii române, vol. II (M-Z), Paralela 45, Pitești, 2006, p. 130 (col. Marile dicționare Paralela 45)
Vasile Spiridon, Pregătirea celui mai lung concediu medical, în „Convorbiri literare”, 2013, nr. 8, pp. 88-90.
Eugen Simion, Complicațiile prozei, „România literară”, l987, nr.12, p. 10.
Eugen Simion, Jocuri de oglinzi, „România literară”, l989, nr. 16, p. 10.
Stoie, Sânziana-Maria, „Existențialismul și ferestrele biografiei, în „Astra”, 2012, nr. 3-4, pp. 7-9.
Ion Simuț, Pragul romanului, “Familia”, l986, nr.10, p. 11.
Ion Simuț, Critica de tranziție, Cluj-Napoca, 1996.
Vasile Spiridon, Teama de oamenii din hotar, în „Convorbiri literare”,anul CXLIII (2009), nr. 9 (165), sept., pp. 80–82.
N. Steinhardt, Monologul polifonic, în vol. Monologul polifonic, Dacia, l991, pp. 17–21.
Radu G.Țeposu, Istoria tragică și grotescă a întunecatului deceniu literar nouă, Eminescu, l993, p. 158 și urm.
Al. Țion, Locuirea în Psihonia, „Transilvania Express”, 1994, nr.297, p. 8.
Laurențiu Ulici, 9…, “România literară“, l983, nr. 36, p. 11.
Mircea Vasilescu, Memoria ca discurs, “România literară”, nr.26, l986, p. 10
Mariana Vereș, Călătoria ca recuperare a identității, “Tribuna”, l986, nr.48, p. 4.
Ion Vlad, „Vocile” naratorului și disciplina nuvelei, “Tribuna “, 1994, nr.25/26, p. 4.
Mircea Zaciu, O privire spre Ioan, Dacia, l983 (prezentare pe coperta a doua)
Mihai Zaharia, O privire spre Ioan, „Tribuna”, l984, 16 februarie, p. 4.
Zoica, Iosif Pr., Povestiri cu ușa deschisă, [în] „Credința străbună”, an XIX (2009), nr. 8 (281), august, p. 6.

Profesori universitari români
Nașteri în 1949